Abdullayev oder Abdullajew ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulqədir Abdullayev (* 1988), aserbaidschanischer Boxer
 Ağaxan Abdullayev (1950–2016), aserbaidschanischer Mughamsänger und Musikpädagoge
 Aras Abdullajew (* 1992), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Çingiz Abdullayev (* 1959), aserbaidschanischer Schriftsteller
 Əsgər Abdullayev (* 1960), aserbaidschanischer Fußballspieler und -trainer
 İlyas Abdullayev (1913–1985), sowjetischer Politiker und Wissenschaftler
 Ixtiyor Abdullayev (* 1966), usbekischer Staatsmann
 Karim Abdullayev (1901–1977), sowjetisch-usbekischer Komponist
 Mikayıl Abdullayev (1921–2002), aserbaidschanisch-sowjetischer Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Lehrer
 Muhammadqodir Abdullayev (* 1973), usbekischer Boxer
 Namiq Abdullayev (* 1971), aserbaidschanischer Ringer
 Rövnəq Abdullayev (* 1965), Präsident des staatlichen aserbaidschanischen Energieunternehmens SOCAR und Präsident des aserbaidschanischen Fußballverbandes
 Rustam Abdullayev (* 1947), usbekischer Komponist und Pianist
 Samad Abdullayev (1920–1943), sowjetischer Rotarmist, Held der Sowjetunion

Siehe auch:
 Abdullayeva (weibliche Form)